Сабао ( «тамасаба» — «шаровая скумбрия») — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки» ( (Bloch, 1782)), выведенная в Японии.

История происхождения 
Рыбка была выведена в префектуре Ямагата на севере Японии и также известна как «Ямагата-Кингйо» или «Золотая рыбка Ямагаты».

Описание 
Сабао или «Тамасаба» является редкой японской породной разновидностью золотых рыбок с телом, по форме похожим на тело Рюкин, но — с одним, очень длинным хвостом, который похож на хвост макрели, откуда эту рыбку ещё называют «скумбрияхвост». Окрас рыб от насыщено красного и даже бордового, до белого цветов.

Аквариумное и прудовое содержание 
Эта привлекательная и выносливая золотая рыбка является популярным питомцем не только для любительских аквариумов, но и пригодна для прудового содержания и разведения. Она хорошо переносит понижение температур воды и воздуха не нуждаясь в подогреве.

См. также 
 Золотая рыбка
 Вуалехвост

Литература 
 Johnson, Erik L., D.V.M. and Richard E. Hess Fancy Goldfish: A Complete Guide to Care and Collecting, Shambhala Publications, Inc., 2001 — ISBN 0-8348-0448-4

Ссылки 
 http://kingyohouse.com/ 

Аквариумные рыбы
Золотые рыбки